Керченское сражение — сражения между русским и турецким флотами, произошедшие в ходе русско—турецких войн:

 Морское сражение под Керчью — сражение между русским и турецким флотами  и а.
 Сражение у Керченского пролива — сражение между русским и турецким флотами а.